Härtel oder Haertel ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfons Härtel (1900–1970), deutscher katholischer Geistlicher
 André Härtel, deutscher Politologe
 Armin Härtel (1928–2019), bis 1986 Bischof der 1970 gegründeten Evangelisch-methodistischen Kirche in der DDR
 Brigitte Haertel, deutsche Publizistin und Journalistin
 Christian Härtel (* 1966), deutscher Germanist und Sachbuchautor, siehe Christian Adam (Germanist)
 Christoph Härtel (* 1974), deutscher Kinderarzt
 Carl Haertel (1863–1941), deutscher Architekt
 Edgar Härtel (um 1871–1915), deutscher Offizier, Fotograf und Autor
 Fritz Härtel (1877–1940), deutscher Chirurg
 Gottfried Härtel (1925–2019), deutscher Althistoriker
 Gottfried Christoph Härtel (1763–1827), deutscher Musikverleger
 Heide-Marie Härtel (* 1950), deutsche Tänzerin, Kamerafrau und Filmregisseurin
 Helmar Härtel (* 1942), deutscher Kodikologe und Bibliotheksdirektor

 Ines Härtel (* 1972), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Jens Härtel (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Karsten Härtel (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Klaus Härtel (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Kurt Haertel (1910–2000), deutscher Patentanwalt
 Marie-Theres Härtel (* 1983), österreichische Musikerin
 Margret Härtel (* 1943), deutsche Politikerin (CDU)
 Max Haertel (1881–1945), deutscher Kriminalpolizist und SS-Oberführer
 Peter Härtel (* 1937), deutscher Radsportler
 Raymund Härtel (1810–1888), deutscher Musikverleger
 Reinhard Härtel (* 1945), österreichischer Historiker
 Richard Härtel (1835–1903), deutscher Gewerkschafter
 Robert Härtel (1831–1894), deutscher Bildhauer
 Roland Härtel (* 1944), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz
 Sascha Härtel (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Stefan Härtel (* 1988), deutscher Boxer im Mittelgewicht
 Thomas Härtel (* 1951), deutscher Politiker (SPD), Staatssekretär
 Thomas Haertel (* 1971), deutscher DJ, Musiker und Labelbetreiber, siehe Tom Clark (DJ)
 Willy Härtel (1902–1943), deutscher SA-Führer

Siehe auch 
 Hertel (Familienname)
 Hartel
 Hertel
 Härtl
 Hertl
 Haerdtl

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname